

Codici 
 UX – codice vettore IATA di Air Europa

Informatica 
 UX – abbreviazione di Unix in A/UX (Apple Unix) e HP-UX (Hewlett-Packard Unix)
 UX – acronimo di User Experience
 UX –  Modello di progettazione di applicazione web in UML

Editoria 
 UX – documenti tecnici sulle Facciate continue e Serramenti (Uncsaal)

Altro 
 In esperanto UX è un altro modo per scrivere la lettera Ŭ